

Жигер — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Жигер — село, Таскалинський район, Західно-Казахстанська область